Stella Matutina (lat. Morgenstern) bezeichnet:

 Stella Matutina (Orden), einen magischen Orden
 Stella Matutina (Jesuitenkolleg), ein Gymnasium des Jesuitenordens in Feldkirch in Österreich
 Fulgens sicut stella matutina, päpstliche Bulle